Analytical Cellular Pathology steht für:

 Analytical Cellular Pathology, früherer Name von Cellular Oncology, wissenschaftliche Fachzeitschrift von Springer
 Analytical Cellular Pathology (Hindawi), Open-Access-Zeitschrift von Hindawi